Добрецу () насеље је у Румунији у округу Олт у општини Добрецу. Oпштина се налази на надморској висини од 177 -{m}-.

Становништво 
Према подацима из 2002. године у насељу је живело 1523 становника, од којих су сви румунске националности.

Хронологија

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Румунији
Википројект географија/Насеља у Румунији